Сезон 2008-09 для Кливленд Кавальерс станет 39-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА.

Важные даты 
 26 Июня — Драфт НБА 2008 года прошёл в Нью-Йорке.
 8 июля — начало периода свободных агентов.

Межсезонье 
 26 июня — Кливленд получил права на новичка Дарнелла Джексона в обмен на два пика второго раунда драфта 2009. В дополнение к этому, клуб приобрел права на российского центрового Александра Кауна у Сиэтл Суперсоникс.
 4 августа — Кавальерс подписали однолетний контракт с Теренсом Кинси.
 13 августа — Кливленд обменял Деймона Джонса и Джо Смита в Милуоки Бакс на Мо Уильямса в результате трехстороннего обмена между Кавальерс, Милуоки Бакс и Оклахома-Сити Тандер.
 5 сентября — Кливленд подписал однолетний контракт с Лоренценом Райтом.

Драфт пики

Состав

Ротация состава

Регулярный сезон

Восточная конференция

Центральный дивизион

Сыгранные матчи

Плей-офф

Сыгранные матчи

Ссылки 
 
 

Сезоны Кливленд Кавальерс
НБА в сезоне 2008/2009